Рютаро Арага  — японський каратист, бронзовий призер Олімпійських ігор Олімпійських ігор 2020 року, чемпіон світу, Азії, Азійських та Всесвітніх ігор.

Спортивні досягнення

Примітки

Посилання 
 Рютаро Арага  на сайті World Karate Federation.

японські каратисти
японські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2020
Каратисти на літніх Олімпійських іграх 2020